Opção (finanças) - o chamado mercado de opções
Jornal Opção - semanário goiano fundado em 1975

Desambiguação